Георгиевский — русская и македонская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Георгиевский, Адольф Георгиевич (1886—1945) — русский советский актёр. Заслуженный артист РСФСР.
 
 Георгиевский, Алексей Иванович (1904—1984) — российский богослов и филолог.
 Георгиевский, Анатолий Сергеевич (1908—1998) — доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант медицинской службы.
 Георгиевский, Борис Владимирович (род. 1968) — украинский актёр театра и кино.
 Георгиевский, Валерий Иванович (1925—2003) — член-корреспондент ВАСХНИЛ, директор ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (1979—1985).
 
 Георгиевский, Владимир Григорьевич (1898—1951) — советский химик и педагог, доктор технических наук.
 
 Георгиевский, Горан (1969—2005) — майор полиции Республики Македония, командир спецподразделения «Львы».
 Георгиевский, Гоче (род. 1987) — македонский гандболист, правый полусредний.
 Георгиевский, Григорий Петрович (1866—1948) — археограф, библиограф, историк Церкви.
 Георгиевский, Деян (род. 1999) — македонский тхэквондист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 
 Георгиевский, Лев Александрович (1860—1917) — русский педагог, государственный деятель и политик. Младший сын Александра Ивановича Георгиевского.
 Георгиевский, Любиша (1937—2018) — македонский режиссёр, писатель, политик.
 Георгиевский, Любчо (род. 1966) — премьер-министр Македонии (1998—2002).
 
 Георгиевский, Николай Петрович (?—1876) — Тургайский вице-губернатор, действительный статский советник (с 1872).
 Георгиевский, Николай Сергеевич (1865—1931) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Георгиевский, Павел Иванович (1857—1938) — русский экономист и статистик, профессор Санкт-Петербургского университета.
 
 Георгиевский, Святослав Игоревич (род. 1995) — российский футболист.

Топоним 
 Георгиевский — хутор в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Георгиевский — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Георгиевский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Георгиевский — посёлок в Железногорском районе Курской области России.
 Георгиевский — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Георгиевский — посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Георгиевский — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.
 Георгиевский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Георгиевский — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Георгиевский — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Георгиевский погост, или Серебрянь — исчезнувший населённый пункт в Алексинском районе Тульской области.
 Георгиевский — муниципальный округ в составе Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

См. также 
 
 
 
 Ново-Георгиевский